Schmoker ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Allan Schmoker, Geburtsname von Kenn Davis (1932–2010), US-amerikanischer Maler und Schriftsteller
 Marvin Leroy Schmoker, Geburtsname von Zekial Marko (1931–2008), US-amerikanischer Schriftsteller
 Stefan Schmoker (1893–2009), Schweizer Gleitschirmpilot